Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
 232e division d'infanterie (Allemagne)
 232e Panzerdivision

URSS